Adam je lahko: 
 Adam, moško osebno ime, glej tudi Adam (Biblija)
 Adam, priimek 
 Adam (gora), gora v Julijcih (2012 m)